— видеоигра в жанре платформера, выпущенная в 2008 году для платформ PC, Playstation 3 и Xbox 360. Является улучшенным ремейком одноимённой игры 1988 года, выпущенной для консоли Nintendo Entertainment System. Имеет продолжение — игру Bionic Commando, выпущенную в 2009 году.

Сюжет 
Сюжет игры Bionic Commando: Rearmed практически полностью повторяет сюжет оригинальной игры для NES, однако имеет небольшие отличия. Он построен на противостоянии двух организаций: Федерации и Империи.

Геймплей 
В игре Bionic Commando: Rearmed игрок контролирует персонажа по имени Натан Спенсер, который перемещается по уровням с помощью своей биомеханической руки. Цель каждого уровня — добраться до босса, расположенного в конце уровня. На каждом уровне большое количество платформ, за которые нужно цепляться бионической рукой для перемещения и доступа к бонусам. На использовании бионики и складываются все головоломки в игре. От игрока требуется реакция и расстановка, чтобы вовремя прыгнуть с одной платформы на другую, не сорвавшись на шипы.

Ретро-снаряжение 
В меню игры (а точнее, в подменю «База данных») имеется пункт «Ретро-снаряжение». При его выборе оно открывает оригинальный костюм Натана для игры Bionic Commando — очки, рыжие волосы, комбинезон и кроссовки.

Разработка

Саундтрек 
27 мая 2008 года был выпущен саундтрек к игре, названный Bionic Commando Rearmed — The Soundtrack. Композитором саундтрека стал Симон Виклунд, позже создавший саундтрек к Final Fight: Double Impact.

Отзывы 

Игра Bionic Commando: Rearmed была очень хорошо принята игровой прессой. Согласно сайту Metacritic, общая оценка для платформ PC, Xbox 360 и PlayStation 3 составила 86 %, а согласно сайту Game Rankings, общая оценка для трёх платформ составила 87 %. За первую неделю продаж, было продано более 130 000 копий. В сентябре 2010 года, сайт IGN поставил игру на четвёртое место в списке «25 лучших игр Xbox Live Arcade» ().

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2008 года
Платформеры
Игры для Windows
Игры для PlayStation Network
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры на движке Diesel
Компьютерные игры, разработанные GRIN
Компьютерные игры, изданные Capcom
Сайд-скроллеры
Метроидвании